ETC peut désigner :
 ETC, une revue d'art actuel québécoise ;
 ETC, un réseau de télévision privé chilien ;
 European Team Championships (en français, Championnat d'Europe d'athlétisme par équipes), une compétition d'athlétisme organisée ouverte aux 51 nations européennes.